Shuidong bezeichnet:

 Shuidong (Dianbai) (水东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dianbai in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuidong (Dongkou) (水东镇), Großgemeinde im Kreis Dongkou in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuidong (Linwu) (水东镇), Großgemeinde im Kreis Linwu in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuidong (Nayong) (水东镇), Großgemeinde im Kreis Nayong in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuidong (Xuanzhou) (水东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xuanzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Shuidong (Xupu) (水东镇), Großgemeinde im Kreis Xupu in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuidong (Zhanggong) (水东镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhanggong in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuidong (Qinnan) (水东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qinnan im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Shuidong (Yanping) (水东街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Fujian